Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 

302e régiment d'artillerie
302e régiment d'infanterie

Homonymie d'unités militaires